TVA, sigle composé des trois lettres T, V et A, peut faire référence à :

 taxe sur la valeur ajoutée, impôt indirect ;
 TV-Anytime, un standard technique de télévision numérique ;
 TVA, réseau de télévision québécois ;
 Groupe TVA, entreprise québécoise.

et aussi :
 Tennessee Valley Authority, entreprise publique américaine chargée du développement de la vallée du Tennessee, créée en 1933 dans le cadre du New Deal ;
 TVA (entreprise brésilienne), deuxième plus important opérateur multi-services par le câble au Brésil ;
 Aichi Television Broadcasting, selon l'abréviation japonaise de la chaîne de télévision ;
 Volontaires tibétains pour les animaux selon l'abréviation anglaise de l'association (Tibetal Volunteers for Animals, TVA)
 Tribunal des Variations Anachroniques ou Time Variance Authority en anglais, une organisation fictive gérant la fluidité du temps, présente dans les comics Marvel et aussi dans la série Disney + de l'univers cinématographique Marvel, Loki.